AIS Airlines — голландская пассажирская авиакомпания. Базовый аэропорт авиакомпании — Лелистад.

Авиакомпания была основана в 2009 году.

Флот 
Флот авиакомпании состоит из 8 самолётов Jetstream 32. Часть из них летают для авиакомпании Amapola Flyg.

Авиакомпания рассматривает возможность расширения флота и приобретения Boeing 737.

Галерея

Инциденты 

 8 октября 2019 года самолёт BAe-3201 (PH-RCI) не смог осуществить взлёт и получил повреждения, когда на высокой скорости съехал с взлётно-посадочной полосы. Никто не пострадал.

Примечания 

Авиакомпании Нидерландов